Шишкин, Валерий:
 Шишкин, Валерий Александрович (1931—2006) — советский и российский историк.
 Шишкин, Валерий Владимирович (1940—2021) — теннис тренер.
 Шишкин, Валерий Михайлович (1939—2009) — Герой Советского Союза.